Frascarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Damián Frascarelli (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Leonida Frascarelli (1906–1991), italienischer Radrennfahrer